Чемпионат Швеции по шахматам

С 1917 проводятся национальные чемпионаты, до 1931 — в виде матчей и ежегодных турниров; впоследствии матчи не разыгрывались.

Статистика

Матчи на звание чемпиона Швеции

Неофициальные чемпионаты

Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 
 Resultatarkiv Schack-SM

Швеция
 
Шахматы в Швеции